Ouest kan syfta på:

Antarktis 

 Ouest (strömfåra),

Haiti 

 Ouest (Haiti), departement,

Kamerun 

 Västra regionen (region i Kamerun),

Rwanda 

 Västra provinsen (Rwanda), provins, 

Robotskapade Kamerunförgreningar
Robotskapade Rwandaförgreningar